

Cinema
Lo scambio – film del 2015 diretto da Salvo Cuccia

Letteratura 
Lo scambio – commedia di Voltaire del 1734
Lo scambio (The Swap) – romanzo di Walter Wager del 1973
Lo scambio (The Switch) – romanzo di William Bayer del 1984
Lo scambio (Farewell Gesture) – romanzo di Roger Ormerod

Televisione 
 Lo scambio (The Switch) – episodio de I racconti della cripta
Lo scambio (The Crossing) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Enterprise